Il doppio  dell'Open Tarragona Costa Daurada 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Dušan Karol e Daniel Köllerer erano i detentori del titolo, ma solo Karol ha partecipato in coppia con Jan Hájek, ma ha perso in semifinale contro Tomasz Bednarek e Mateusz Kowalczyk.

Tomasz Bednarek e Mateusz Kowalczyk hanno battuto in finale Flavio Cipolla e Alessandro Motti 6–1, 6–1.

Teste di serie 

 Marcel Granollers /  Marc López (primo turno)
 Flavio Cipolla /  Alessandro Motti (finale)

 Joseph Sirianni /  Márcio Torres (primo turno) 
 Dmitrij Sitak /  Kaes Van't Hof (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Open Tarragona Costa Daurada 2009